Ambatolahy (Ihorombe), een plaats in de regio Ihorombe, Madagaskar
Ambatolahy (Vakinankaratra), een plaats in de regio Vakinankaratra, Madagaskar
Ambatolahy (Menabe), een plaats in de regio Menabe, Madagaskar